The End of the Line puede referirse a:
"The End of the Line", canción de Metallica; 
The End of the Line: How Overfishing Is Changing the World and What We Eat, libro de Charles Clover; o
The End of the Line, última misión de GTA San Andreas.